

Населені пункти та їхні частини
 Макувка — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Маківка (Макувка) — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Макувка — частина села Сідзіна в гміні Бистра-Сідзіна Суського повіту Малопольського воєводства
 Макувка — частина села Тарнава-Ґурна в гміні Зембжице Суського повіту Малопольського воєводства
 Макувка — частина села Пескі в гміні Цевіце Лемборського повіту Поморського воєводства

Див. також 
 Маківка

Примітки